José Luis Muñoz (1928 - 1982), compositeur vénézuélien ; 
 José Luis Muñoz Jimeno (né en 1983), écrivain espagnol ;
 José Luis Muñoz Muñoz (né en 1987), footballeur chilien ;
 José Luis Muñoz Soria (né en 1948), politicien mexicain ;